Pievetta ima više značenja:
 Pievetta, Cuneo
 Pievetta, Genoa